Schippmann ist der Familienname folgender Personen:

 Beate Schippmann (* 1959), deutsche Rollstuhltischtennisspielerin
 Klaus Schippmann (1924–2010), deutscher Vorderasiatischer Archäologe
 Saskia Schippmann (* 1993), deutsche Fußballspielerin

 Timon Schippmann (* 1995), deutscher Volleyballspieler